Trucksäß oder Trucksaess ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Trucksäß (1874–??), deutscher Maschinenbauer und Unternehmer
 Karl Trucksaess (1880–1961), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin